Mingguang bezeichnet:

 Mingguang (明光市), Stadt in der chinesischen Provinz Anhui
 Mingguang (Tengchong) (明光镇), Großgemeinde der Stadt Tengchong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mingguang (Straßenviertel) (明光街道), Straßenviertel der Stadt Mingguang in der chinesischen Provinz Anhui